Castells
Castell de Salvatierra (Villena)
 Toponímia:
 Salvatierra (Àlaba), municipi d'Àlaba, de la Quadrilla de Salvatierra 
 Salvatierra de los Barros, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Salvatierra de Esca, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de la Jacetània 
 Salvatierra de Santiago, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Salvatierra de Tormes, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Salvatierra (comarca)
 Biografies:
 Mariano Salvatierra (Toledo, 1752 - 1808), escultor